Giroust ist der Familienname folgender Personen:

 François Giroust (1737–1799), französischer Komponist
 Jean-Antoine-Théodore Giroust (1753–1817), französischer Maler